Takatori (jap. ) bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Nara: Takatori (Nara)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Takatori (Han)

Takatori ist der Familienname folgender Personen:

 Takatori Wakanari (1867–1935), japanischer Maler